1dir – program firmy Bourbaki stanowiący nakładkę na system operacyjny DOS – menedżer plików – ułatwiający pracę w systemie. Program pracował w trybie tekstowym. Na ekranie program wyświetlał:
 katalog (lista plików)
 statystykę
 aktualny stan systemu
 linię poleceń
 linię menu poleceń.
Komendy systemu można było wprowadzać ręcznie w linii poleceń lub wybierać w linii menu. Katalog dysku mógł być sortowany według różnych reguł, a nazwa wybranego pliku mogła być łatwo kopiowana do linii poleceń. Sekcja statystyki wyświetlała, aktualną datę i czas, dane dotyczące dysku i pamięci operacyjnej (ilość całkowitą, ilość zajętej pamięci, ilość wolnej pamięci). Sekcja aktualnego stanu systemu podawała takie informacje jak aktualny wybrany dysk, rodzaj sortowania katalogu, stan klawiszy (Caps Lock, Scroll Lock itp.). Istniała także możliwość zdefiniowania makrorozkazów dla najczęściej wykonywanych poleceń.

Menedżery plików